≡ est un symbole constitué de trois barres horizontales et parallèles.

Signification 
Ce symbole peut avoir diverses significations selon le contexte.

Mathématiques 
 De façon générale, il désigne une identité entre deux expressions.
 En arithmétique modulaire, il désigne une congruence sur les entiers.
 En logique, il désigne une équivalence.

Chimie 
Il est utilisé pour représenter typographiquement une liaison triple entre des atomes. Par exemple, HC≡CH est un raccourci commun pour l'acétylène.

Il est également utilisé pour représenter les groupes de surface. Par exemple les groupes hydroxyles ≡SOH sur la surface (S) des argiles.

Biologie 
Il est utilisé pour noter les synonymes.

Informatique 
Sur le site web, dans une application ou sur une interface informatique, ce symbole est utilisé comme un élément d'interface. On nomme souvent ce symbole icône hamburger (en anglais, hamburger icon). Le symbole conduit généralement un menu de navigation. L'utilisation de ce symbole remonte au début des interfaces informatiques développées au Palo Alto Research Center (Xerox PARC) dans les années 1980.

Représentations

TeX 
Il se note \equiv : .
La relation inverse, ≢, se note \not \equiv : .

SGML 
Il s'agit de l'entité SGML &equiv; (&#8801;).

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 ☰, qián (sinogramme 乾), l'un des huit trigrammes du Yi Jing composant le Bāguà, dans la culture chinoise ;
 Ξ, xi en capitale, dans l'alphabet grec ;
 三, le chiffre 3 en numération japonaise

Caractère Unicode